Swan är en ö utanför Graham Land i Västantarktis.

Källor 

Öar i Västantarktis
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis